Heyerdahl ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Heyerdahl, kanadischer Schauspieler
 Gerd Høst-Heyerdahl (1915–2007), norwegische Schauspielerin und Schriftstellerin
 Hans Heyerdahl (1857–1913), norwegischer Maler
 Thor Heyerdahl (1914–2002), norwegischer Anthropologe und Abenteurer
 Thorvald Heyerdahl, norwegischer Skispringer 

Heyerdahl steht für:

 (2473) Heyerdahl, Asteroid des Hauptgürtels